Яков Иовлевич Бардовский (1 октября 1779 — после 1851) —  и писатель, масон.

Биография 
Бардовский происходил из духовного звания, обучался в семинарии, по окончании которой, благодаря переводам религиозных книжек, сблизился с Шишковым, участвовал в «Беседах любителей русского слова» и стал известен министру народного просвещения, А. Н. Голицыну. Пользовался также покровительством Н. П. Шереметева. Сотрудничал в журналах «Минерва» и «Друг юношества». В 1813 г. Шишков выхлопотал Бардовскому поручение описать «происшествия», бывшие в Москве и окрестностях во время французского нашествия, с ежегодным жалованьем в 1500 рублей. Но о результатах его занятий, как видно из ответа министра народного просвещения на запрос управляющего министерством внутренних дел, не было «никаких сведений» даже в начале 1827 года, и вероятно, тогда же была прекращена выдача ему жалованья. Впоследствии Бардовский служил в государственной экспедиции для ревизии счетов и при почтовом департаменте. Дослужился до чина статского советника.

Я. И. Бардовский был с 6 июля 1811 года членом-учредителем «Общества любителей российской словесности».

Масон, был посвящён в 1819 году в петербургской ложе «Елизаветы к добродетели» по поручительству С. С. Ланского.

Я. И. Бардовскому принадлежит ряд стихотворений на религиозно-нравственные и патриотические темы. Несколько пьес посвящено восхвалению Шереметева, до 1809 года покровительствовавшего автору. Эти произведения Бардовского обнаруживают полное отсутствие в авторе поэтического таланта.

Сочинения 
Бардовскому принадлежит также ряд переводов духовно-нравственных сочинений:
 «Опровержение злоумышленных толков, распространенных философами XVIII в., против христианского благочестия», Лагарпа; с франц. (М., 1810 г.).
 «Краткое изложение главных доводов, неоспоримо утверждающих истину и божественное происхождение откровения христианского». Соч. Бильбея Портиуса, пер. с франц. (М., 1811 г.; 2-е изд. 1834 г. и 3-е 1842 г. в СПб. сделаны с английского языка.).
 «Прославленная любовь, или рассуждение об истинной мудрости и истинном счастии, по тройственному свету Божественному: благодати, Святого Писания и здравого смысла». Пер. с франц. (М., 1818 г.).
 «Иогана Месона рассуждение о познании самого себя». Пер. с нем. яз., исправленный по английскому подлиннику. (М., 1820 г.). 5) «О чувственной любви и пагубных последствиях её», Остервальда; пер. с франц. (СПб., 1842 г.). — Сверх того, в 1807 г.

Бардовский издал в Москве перевод «Начальных оснований статистики европейских держав, по методе Плайфера».

Примечания

Литература 
 
 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5.